590 Madison Avenue, een wolkenkrabber in New York
 IBM Building, een kantoorgebouw in Johannesburg
 IBM Building, een kantoorgebouw in Seattle